

Patronyme 

 Arthur de Salins (1857-1936), général de Division "héros de Douaumont" puis cofondateur du scoutisme en France ;
 Guigone de Salins (1403-1470), fondatrice des Hospices de Beaune ;
 Hugues de Salins (1632-1710), médecin érudit ;
 Hugues  de Salins, archevêque de Besançon de 1031 à 1066 ;
 Nicolas-Alexandre Salins (1753-1839), architecte français ;
 Patrice Bailly-Salins (né en 1964), biathlète français ;
 René de Salins (1920-2014), militaire français (1940-1961).

Toponyme 
Un certain nombre de communes doivent leur nom de Salins à l'exploitation du sel : on pratiquait sur leur territoire le captage, le traitement ou la commercialisation des eaux salées.

Salins, commune française du Cantal
 Salins, commune française de Seine-et-Marne
 Salins-les-Bains, commune française du Jura
 Salins-Fontaine, commune française de la Savoie
 dont Salins-les-Thermes
 Feissons-sur-Salins, commune française de Savoie
 Château-Salins, commune française, chef-lieu d'arrondissement de la Moselle
 Chilly-sur-Salins, commune française du Jura

Salins, localité et ancienne commune suisse du canton du Valais

Voir aussi 
 Salins, une entreprise française
 Salins-d'Hyères, des espaces naturels du rivage méditerranéen. 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

oc:Salins